Jasenná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jasenná (okres Náchod)
 Jasenná (okres Zlín)